«Офицер запаса» () — советский фильм 1971 года, снятый на студии «Молдова-фильм» режиссёром Юрием Борецким.

Сюжет 
Фильм о тружениках молдавского села и о заботах главного героя — офицера запаса, фронтовика, а ныне секретаря райкома партии Кирилла Бужора, решительно разбирающегося с десятками вопросов, неожиданных событий, и личных жизненных передряг.

В ролях 
 Борис Зайденберг — Бужор, первый секретарь райкома партии
 Ирина Акулова — Виорика
 Светлана Коркошко — Марика
 Григоре Григориу — Штефан Барбу, зоотехник
 Владимир Козел — Цуркан
 Антонина Максимова — Иоанна Павловна Евдокимова
 Пётр Любешкин — Матвеич
 Ион Шкуря — Лозован
 Александр Стародуб — Спатару
 Олег Лачин — возлюбленный Виорики
 Мария Сагайдак — Анка
 Ион Унгуряну — Илья Николаевич Мариян

В эпизодах: Виктор Соцки-Войническу, Павел Винник, Виктор Чутак, Лев Золотухин, Мефодий Апостолов, Всеволод Гаврилов, Любовь Воинова-Шиканян, Лилия Журкина, Светлана Крючкова и др.

Критика 

Критиками фильм назван монофильмом исполнителя главной роли актёра Бориса Зайденберга, чья игра получила высокую оценку:
Кирилл Бужор — секретарь райкома. Его дела и дни составляют содержание и пафос фильма, который смело можно назвать монофильмом. В нём нет буквально ни одного пизода без Бужора. Его усталое, симпатичное лицо появляется едва ли не в каждом кадре.
Его главный герой Кирилл Бужор, которого играет Борис Зайденберг — превосходный актёр, будто созданный для этой ответственной и многосложной роли.
Удачный выбор актёра Б. Зайденберга на главную роль позволил передать обаяние личности первого секретаря paйкoма партии, его повседневный труд, отношение к людям.
Отмечалось, что тема и цель фильма — показать партийного руководителя:
У фильма большая заявка: предпринята попытка создать образ современного героя. Серьёзность этой цели подчеркивается ещё и тем, что Кирилл Бужор — секретарь райнома.
Пионером в исследовании современных проблем молдавского села стал фильм «Офицер запаса». Фильм утверждает взгляд на партийную работу как на истинное призвание.
Однако, раскрытие авторами фильма этой темы было названо недостаточным:
В центре фильма образ первого секретаря райкома партии. Итак, Кириллу Бужору дает прочитать свои записи один из рационализаторов района агроном Барбу. В них — проект межколхозной откормочной базы. Ход этот отнюдь не только драматургический, но, скорее, идеологический — важно было показать, что новые, прогрессивные идеи созревают в гуще народа, такова здесь функция образа агронома. Именно вокруг этого его проекта сосредоточивается действие фильма. Происходит размежевание героев на консерваторов, новаторов и выжидателей. Посмотрим, думает доверчивый зритель, у кого аргументы убедительнее, и тогда решим, кто прав. Зритель, и это естественно, хочет занять позицию, понять, что это за новшество такое и что оно даст человеку. Только в отличие от зрителя авторы фильма и не собираются разбираться в существе дела. Намеченный было конфликт повисает в воздухе.
Ежемесячный журнал ЦК КПСС «Политическое самообразование» дал свою оценку фильму с главным героем — секретарём райкома:
Поначалу кажется, что молдавский фильм «Офицер запаса» посвящен конкретным сельским проблемам. Однако вскоре убеждаешься, что основная цель картины — создать образ партийного работника, умного, решительного, хорошо знающего жизнь. Авторы — дебютанты большого кннематографа, но уже в первой картине они избежали примелькавшихся штампов в изображении партийных работников, подметили много интересного в жизни сегодняшней Молдавии. Тем не менее фильм этот уязвим для критики. Авторы не смогли передать внутреннего развития образов основных действующих лиц, и потому картина оставляет впечатление внешнего, поверхностного отражения жизни.

Литература 
 Сухаревич В. — Офицер запаса (Худож. фильм) // «Спутник кинозрителя», июнь 1972 года
 Қутырева А. — Жизнь — служение людям. (Худож. фильм «Офицер запаса» // Московская кинонеделя, 21 мая 1972
 Августов В. — Секретарь райкома. (О молд. худож. фильме «Офицер запаса») // Советская молодежь, 1 июля 1972
 Андон В. — Ероул ши медиул ынкожурэтoр (Филмул артистик «Офицер ын резервэ») // Культура, 8 апр. 1972. — п. 10-11
 Офицер запаса. (Об одноим, молд. худож, фильме) // «Экрано науенос», № 22, 1972. — стр. 4—5. На лит. яз.
 Офицер запаса // Советские художественные фильмы: 1970—1971. — М.: Нива России, 1995. — стр. 234

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы студии «Молдова-фильм»